Elkraft kan avse:

Elkraftteknik, elektricitetens användning som kraftkälla
Elkraft System och Elkraft Transmission, två bolag som ansvarade för stamnätet i östra Danmark, numera delar av Energinet
Elkraft AS, ett norskt elhandelsbolag